Grosuplje (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Ljubljana
 Grosuplje (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente